Résultats détaillés de l’édition 1926 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 21 juin au .

Palmarès

Simple messieurs 
Finale : Jean Borotra  bat Howard Kinsey  8-6, 6-1, 6-3

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1926
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1926
Tennis en 1926